est la formule brute de plusieurs isomères.

 pyrazole ou 1,2-diazole, numéro CAS 
 imidazole ou 1,3-diazole, numéro CAS